Osoby noszące nazwisko Semik:
 Antoni Semik (ur. 1901) – ofiara represji stalinowskich, aresztowany w Tarnopolu, więzień obozu we Lwowie, od 2 września 1941 żołnierz Armii Andersa
 Benon Semik (ur. 1881, zm. 1952)
 Benon Semik (ur. 1911, zm. 1967)
 dr Danuta Semik – wykładowca na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
 ks. Franciszek Semik (ur. 1939) – od 2002 proboszcz parafii św. Józefa w Łodzi
 Hipolit Semik (ur. 1843, zm. 1919)
 Jan Semik (ur. ?, zm. 1920) – polski wojskowy z 4 Pułku Strzelców Konnych; poległ w wojnie polsko-bolszewickiej 1 lipca 1920
 Jan Semik (ur. 1913, zm. 1940) – ofiara represji nazistowskich, więzień obozu Auschwitz
 gen. Józef Semik – były zastępca Komendanta Głównego Policji
 Karol Semik (ur. 1913, zm. 1964) – działacz spółdzielczy na Śląsku Cieszyńskim, żołnierz PSZ na Zachodzie
 mgr inż. Karol Semik (ur. 1953) – w latach 1991-2007 dyrektor VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu, od lutego 2008 Mazowiecki Kurator Oświaty
 Ludwik Semik – działacz oświatowy i polityk samorządowy na Żywiecczyźnie; członek Związku Ludowo-Narodowego, Związku Strzeleckiego i Kółek Rolniczych
 ks. Łukasz Semik – przeor kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
 ks. dr Stanisław Semik (ur. 1944, zm. 2008) – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
 ppłk Tadeusz Semik (ur. 1899, zm. 1978) – podpułkownik WP, obrońca Węgierskiej Górki w 1939
 Teresa Semik (ur. 1955) – publicystka Dziennika Zachodniego, autorka i współautorka książek tj. np. „Idą pancry na Wujek”

a także:
 Šemík – koń z czeskich legend

Polskie nazwiska